Wandke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Wandke (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Lukas Wandke, deutscher Moderator und Comedian

Siehe auch:
 Wandtke